Козин () — фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Козин, Алексей Владимирович (1976—1999) — российский военный деятель, Герой Российской Федерации.
 Козин, Борис Сергеевич (1924—2012) — российский экономист.
 Козин, Вадим Алексеевич (1903—1994) — советский эстрадный певец, композитор и поэт.
 Козин, Валентин Иванович (род. 1940) — советский хоккеист.
 
 Козин, Виктор Сергеевич (род. 1988) — российский теннисист.
 
 Козин, Нестор Дмитриевич (1902—1992) — советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Козин, Октябрь Аскольдович (1923—1973) — советский военный деятель, командир партизанского отряда, председатель колхоза.
 Козин, Павел Васильевич (1909—1965) — советский, тренер.
 Козин, Павел Минович (1921—1998) — полный кавалер ордена Славы.
 Козин, Пётр Петрович (1916—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Козин, Роберт Борисович (1933—2016) — советский учёный в области зоотехнии.
 
 Козин, Эма (род. 1998) — словенская боксёрша.
 Козин, Юрий Евгеньевич (род. 1948) — советский тяжелоатлет.
 Козин, Яков Дмитриевич (1896—1973) — советский геолог, геоморфолог и географ.

Топоним

См. также 
 
 Козины — русский дворянский род.